La Esquina kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Esquina, Salvatierra, 
 La Esquina, San Luis de la Paz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar